Крюзи́й-ле-Мепийя́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Пон-де-Вель. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01136.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км севернее Лиона, в 27 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

На юге коммуны протекает река Аванон ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 818 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 514 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 411 были экономически активными, 103 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 411 активных жителей работали 396 человек (215 мужчин и 181 женщина), безработных было 15 (4 мужчины и 11 женщин). Среди 103 неактивных 38 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн